Lutz Ackermann (beeldhouwer) - Duits beeldhouwer
 Lutz Ackermann (presentator) - Duits radiopresentator
 Lutz Ackermann (journalist) - Duits journalist
 Lutz Ackermann (roeier) - Duits roeier